Kremlin Cup 2017 (russisk: Кубок Кремля 2017) er en tennisturnering, der af sponsorårsager afvikles under navnet VTB Kremlin Cup (russisk: ВТБ Кубок Кремля), og som bliver spillet indendørs på hardcourt-baner i Sportivnyj Kompleks Olimpijskij i Moskva, Rusland i perioden 12. - 22. oktober 2017. Det er den 28. udgave af Kremlin Cup, og kvindernes rækker er en del af WTA Tour 2017, hvor turneringen er sæsonens sidste i kategorien WTA Premier, mens herrernes rækker er en del af ATP World Tour 2017, hvor den tilhører kategorien ATP World Tour 250.

Damesingletitlen blev vundet af Julia Görges, som dermed vandt karrierens tredje WTA-titel, men den første siden 2011. I finalen besejrede hun Darja Kasatkina med 6-1, 6-2. Görges var i sin fjerde finale i 2017, og sæsonens første sejr medførte, at hun overtog æren som den bedst placerede tysker på WTA's verdensrangliste fra Angelique Kerber, der ellers havde besat den position i over fem år.

I herresingleturneringen gik sejren til Damir Džumhur, som dermed vandt sin anden titel på ATP World Tour kun godt en måned efter hans første tour-sejr ved St. Petersburg Open 2017. I finalen besejrede han Ričardas Berankis med 6-2, 1-6, 6-4. Det var i det hele tagen en historisk turnering for bosnisk tennis, fordi Džumhurs landsmand Mirza Bašić også var i semifinalen, og det var første gang nogensinde på ATP World Tour, at to bosniske spillere var i semifinalen. En ren bosnisk finale blev dog forhindret af, at de to spillere mødte hinanden i semifinalen.

Damedoublerækken blev vundet af Tímea Babos og Andrea Hlaváčková, som i finalen besejrede Nicole Melichar og Anna Smith med 6-2, 3-6, [10-3]. Dermed forsvarede Hlaváčková med held den titel, som hun vandt i 2016 sammen med Lucie Hradecká, mens Babos vandt turneringen for første gang.

Herredoublefinalen bød på en imponerende jubilæum, idet Maks Mirnyj vandt sin 50. double-titel på ATP World Tour, da han sammen med Philipp Oswald besejrede singlemesteren Damir Džumhur og Antonio Šančić med 6-3, 7-5. Det var femte gang at Mirnyj vandt Kremlin Cup, og de fem titler var blevet vundet med fem forskellige makkere.

Præmier

Kvinder 

Den samlede præmiesum for kvindernes rækker under WTA Tour andrager $ 790.208 og fordeler sig som følger.

Mænd 

Den samlede præmiesum for mændenes rækker under ATP World Tour andrager $ 745.940 og fordeler sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
 22 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 4. september 2017 (seks uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 4. september 2017 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble 

Herredoubleturneringen har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Кубок Кремля

Noter 

2017
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017